Miejscowości w USA:
 West Branch – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 West Branch – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
Gminy w USA:
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Dickinson
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 West Branch (ang. West Branch Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter